«Ма́унт Уи́тни» (, бортовой номер ) — второй корабль управления , флагманский корабль  флота ВМС США (c 2005 года).

Считается одним из самых совершенных кораблей АСУВ типа C4I ( — командование, управление, коммуникации, компьютеры и информация). Входящая в состав радиоэлектронных средств корабля система JTIDS может передавать и принимать большие объёмы защищённых данных в любой точке Земли через HF-, UHF-, VHF- и SHF-каналы связи, в том числе спутниковые. Эта технология позволяет командованию флотом оперативно получать разведывательную и тактическую информацию, а также осуществлять управление его силами.

История 
Вступил в строй 16 января 1971 года. Назван в честь горы Уитни, самой высокой горы хребта Сьерра-Невада, расположенной в штате Калифорния.

Участвовал в операциях в Атлантическом океане, Средиземном, Карибском морях, Индийском океане. В 1994 году участвовал в операции на Гаити.

 USS Mount Whitney  вошёл в состав программы PM2 () Командования морских перевозок (КМП), с этого времени комплектуется смешанным экипажем: военнослужащими (командный состав, управление вооружением и связью, обеспечение безопасности корабля) и гражданским персоналом (палубная команда, штурманская, инженерно-техническая, прачечная и камбузная службы). С 2012 года корабль переведён в состав программы PM4 КМП (, в  годах — ). В  годах — в составе программы PM7 КМП (). После 2018 года и до настоящего времени (на 2021 год) — вновь в составе программы PM4 КМП ().

С 2005 года стал флагманским кораблём  флота США, заменив USS La Salle  типа «Рэлей». Базируется в итальянском порту Гаэта.

В сентябре 2008 года стал первым кораблём НАТО, доставившим в грузинский порт Поти гуманитарные грузы для пострадавших во время конфликта в Южной Осетии. Российский МИД выразил по этому поводу свою озабоченность и сомнения в гуманитарном характере миссии.

6 ноября 2008 года не смог войти в порт Севастополя из-за антинатовских протестов в городе, проводимых русскоязычным населением в количестве  человек. Позже корабль всё-таки вошёл в порт, но команда корабля не смогла выйти в город из-за действий митингующих.

С 19 марта 2011 года USS Mount Whitney выполняет миссию в Средиземном море как корабль управления по обеспечению Резолюции Совета Безопасности ООН № 1973 против Ливии до передачи командования коалиции.

 вместе с присоединившимся 5 февраля USS Taylor  типа «Оливер Хазард Перри» прибыл в Чёрное море в рамках стандартного военного планирования для обеспечения безопасности при проведении XXII Олимпийских зимних игр в Сочи.

 корабль управления USS Mount Whitney прошёл Босфорский пролив и вновь вошёл в акваторию Чёрного моря, присоединившись к зашедшему 6 октября французскому авизо Premier-Maître L’Her (F792) типа A69 («Д’Эстьен д’Орв»), где они до  октября 2016 года участвовали в совместных военных учениях с Вооружёнными силами Румынии.

 USS Mount Whitney  вошёл в акваторию Чёрного моря, вместе с зашедшими 30 октября и 3 ноября того же года USS Porter  и танкером снабжения  соответственно, для проведения совместных операций с союзниками и партнёрами по НАТО в регионе.  ноября 2021 года после завершения совместных учений американские корабли вернулись в Средиземное море.

Вооружение 
Изначально состав вооружения USS Mount Whitney  был следующим:
 2 × 2 — 76-мм/50 артиллерийские установки (АУ) Mk. 33 Mod. 13 ( спаренные полуавтоматические пушки с автоматами заряжания);
 2 × 8-ракетные пусковые установки (ПУ) Mk. 25 BPDMS (ЗУР  «Си Спэрроу»).

В ходе модернизации корабля, прошедшей с октября  по сентябрь 1987 годов, дополнительно были установлены 2 ×  зенитно-артиллерийских комплекса (ЗАК) «Фаланкс» CIWS ( автоматические пушки с вращающимся блоком стволов). В  годах   полуавтоматы, а также ПУ Mk. 25 BPDMS были демонтированы.

В начале 2000-х годов были установлены  пулемёты «Браунинг» M2, а также 2 ×  АУ Mk. 38 Mod. 1 ( автоматы  с ручным наведением). Последние в середине  годов были заменены на 2 ×  АУ Mk. 38 Mod. 2, представляющие собой дистанционно управляемые  стабилизированные артиллерийские установки (ручное наведение также доступно).

Десантно-высадочные и поисково-спасательные средства 
Десантно-высадочные и поисково-спасательные средства USS Mount Whitney 
 3 десантных катера типа ;
 2 десантных катера типа LCVP;
 1 × 2—7-м лодка типа RHIB;
 1 вертолётная посадочная площадка (ВППл) для взлёта, посадки и временного размещения вертолёта типа  «Си Хоук» (ранее типа  «Си Кинг»), возможен приём вертолётов типа  «Си Найт» и конвертопланов типа  «Оспри».

Галерея

Примечания

Литература

Ссылки 

 USS Mount Whitney official Site.
 Photos.

Военные корабли США
Корабли управления